Jarosławiec est le nom :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Jarosławiec, dans le powiat de Poznań ;
 du village de Jarosławiec, dans le powiat de Środa Wielkopolska.

 dans la voïvodie de Lublin :
 du village de Jarosławiec, dans le powiat de Hrubieszów ;
 du village de Jarosławiec, dans le powiat de Zamość.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 du village de Jarosławiec.